Musnicki oder Muśnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Dowbor-Muśnicki (1867–1937), polnischer General
 Meghan Musnicki (* 1983),  US-amerikanische Ruderin